«The Fan» puede referirse a:

Cine 
 The Fan (1949), película dirigida por Otto Preminger.
 The Fan (1981), película dirigida por Edward Bianchi.
 The Fan (1996), película dirigida por Tony Scott.
 The Fan (1996), banda sonora de película.